Aleš Remar (né le  à Kranj en République socialiste de Slovénie) est un joueur slovène de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en 2000 à l'HK HIT Casino Kranjska Gora. Depuis 2002, il joue à l'HK Jesenice. En 2006, son club intègre l'EBE Liga. Deux ans plus tard, il signe au Hockey Milano Rossoblu en Série A2.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace dans les catégories jeunes ainsi qu'en sénior dans quelques épreuves de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001 || HK HIT Casino Kranjska Gora || Ligue Slovène  ||15||3||1||4||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 ||HK HIT Casino Kranjska Gora ||Ligue Slovène ||13||6||5||11||8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 ||HK Jesenice mladi|| Ligue Slovène Jr. ||13||2||2||4||4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || HK Jesenice|| Ligue Slovène ||24||4||3||7||8||5||0||0||0||0
|-
| 2002-2003 ||HK Jesenice || Interliga||13||2||2||4||4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || HK Jesenice || Interliga ||16||2||2||4||2||7||0||0||0||0
|-
| 2003-2004 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||14||2||5||7||8||4||1||0||1||2 
|-
| 2004-2005 || HK Jesenice || Interliga ||25||8||2||10||16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||24||8||3||11||6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 ||HK Jesenice || Coupe continentale ||3||1||1||2||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Interliga ||23||2||2||4||10||6||0||2 ||2||2
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||24||13||8||21||16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || ÖEL ||45||1||2||3||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice ||Ligue slovène ||20||17||10||27||14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || Interliga ||2||1||0||1||2||3||5||0||5||6
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice ||EBEL ||37||2||4||6||8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice mladi||Ligue slovène ||10||3||7||10||35||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Hockey Milano Rossoblu ||Série A2 || 29|| 14|| 10|| 24|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || EBEL || 51|| 4|| 8|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || || 10|| 0|| 0|| 0|| 37
|-
| 2010-2011 || ESC Steindorf || Autriche 4 || || 24|| 20|| 44|| 10|| || 8|| 3|| 11|| 16
|-
| 2011-2012 || ATSE Graz ||Nationnaliga || 11|| 8|| 11|| 19|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK mladi Jesenice || Ligue Slovène || 7|| 9|| 6|| 15|| 2|| 4|| 4|| 1|| 5|| 4
|-
| 2013-2014 || Team Jesenice || INL || 35|| 25|| 26|| 51|| 40|| 5|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2013-2014 || Team Jesenice || Ligue slovène || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || INL || 19|| 15|| 15|| 30|| 14|| 8|| 7|| 2|| 9|| 0
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || Ligue slovène || 2|| 2|| 3|| 5|| 0|| 6|| 2|| 7|| 9|| 2
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || INL || 28|| 12|| 17|| 29|| 12|| 9|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || Ligue slovène || 2|| 2|| 1|| 3|| 0|| 9|| 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || HK Jesenice mladi || Ligue Slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

| 2002 || Slovénie -20 ans|| CM -20 ans D1  ||5||1||0||1||0
|-
| 2003 || Slovénie -20 ans|| CM -20 ans D1 ||5||1||1||2||12

Roller in line hockey 
Durant l'intersaison, il a également pratiqué le Roller in line hockey. Il est membre de la sélection de Slovénie.

En club

Références 

Naissance à Kranj
Naissance en novembre 1983
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Jesenice
Joueur de l'ASTE Graz
Attaquant de hockey sur glace